L'Université Lumière est un nom d'université partagé par plusieurs établissements d'enseignement supérieur :
 Université Lumière-Lyon-II, dite aussi Université Lumière, université française située à Lyon.
 Université Lumière, université haïtienne située à Port-au-Prince.
 Université Lumière de Bujumbura, université burundaise.